Manuela Matz (* 1964) ist eine deutsche Politikerin (CDU), Rechtsanwältin, Unternehmerin und Fachbuchautorin.

Ausbildung, Beruf und Familie 
Manuela Matz studierte Rechtswissenschaften und schloss das Studium mit zwei juristischen Staatsexamen ab. Sie absolvierte zudem ein wirtschaftsjuristisches Zusatzstudium. Zwischen 1994 und 2018 war sie als niedergelassene Rechtsanwältin tätig. Sie war von 1992 bis 1997 Miteigentümerin des IT-Beratungsunternehmens Loomans & Matz GbR. Von 2005 bis 2018 war sie CEO der Loomans & Matz AG bis zum Verkauf des Unternehmens an die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.

Seit 2018 ist Manuela Matz Dezernentin der Stadt Mainz zuständig für Wirtschaft, Liegenschaften, Stadtentwicklung, Ordnung, Vergabewesen, Kongresse, Tourismus, Landwirtschaft und Weinbau.

Sie ist mit Dirk Loomans verheiratet, hat zwei erwachsene Kinder und wohnt in Mainz-Hechtsheim.

Politik 
Während der Referendarzeit ihres Jura-Studiums arbeitete Manuela Matz als wissenschaftliche Mitarbeiterin eines Bundestagsabgeordneten. Seit 1992 engagiert sie sich in der CDU in verschiedenen Rollen im kommunalen Bereich. Seit 2022 ist sie stellvertretende Kreisvorsitzende der CDU Mainz. Für die Mittelstands- und Wirtschaftsunion Rheinland-Pfalz ist sie seit mehreren Jahren in verschiedenen Führungsfunktionen auf Kreis- und Landesebene aktiv. Im Jahr 2022 ist sie stellvertretende Landesvorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion Rheinland-Pfalz.

Beim Kreisparteitag der CDU wurde sie als Kandidatin für die Oberbürgermeisterwahl in Mainz am 12. Februar 2023 nominiert, bei der sie jedoch mit 13,5 % der Stimmen als Drittplatzierte in der ersten Runde ausschied.

Publikationen 
Zum Themenbereich Datenschutz und Managementsysteme publizierte Manuela Matz zwei Fachbücher:

Praxisleitfaden zur Implementierung eines Datenschutzmanagementsystems: Ein risikobasierter Ansatz für alle Unternehmensgrößen, 2014
Anforderungen an ein Datenschutz Managementsystem, 2010

Einzelnachweise 

Deutscher
Geboren 1964
Frau
CDU-Mitglied
Rechtsanwalt (Deutschland)
Unternehmer (20. Jahrhundert)
Sachbuchautor